kardynałek chiński (Tanichthys albonubes) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych

 2 gatunki ptaków z rodziny tanagr:
 kardynałek czubaty (Paroaria coronata)
 kardynałek czarnogardły (Paoraria gularis)